Whitton ist der Name mehrerer 

Orte im Vereinigten Königreich:
 Whitton (County Durham), England
 Whitton (Herefordshire), England
 Whitton (Lincolnshire), England
 Whitton (London), Greater London, England
 Whitton (Northumberland), England
 Whitton (Powys), Wales
 Whitton (Roxburghshire), Schottland
 Whitton (Shropshire), England
 Whitton (Suffolk), England

in Australien:
 Whitton (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Whitton (Arkansas)
 Whitton (Illinois)
 Whitton (Texas)

Personen:
 Charlotte Whitton (1896–1975), kanadische Politikerin und Bürgermeisterin von Ottawa
 David Whitton, schottischer Politiker
 John Whitton, australischer Eisenbahningenieur
 Margaret Whitton (1949–2016), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Whitton Park, Middlesex, England
 Whittonditch, Wiltshire, England
 Whittonstall, Northumberland, England

Siehe auch:
 Witton
 Whitten